Натуральне число 1353
 1353 рік до нашої ери
 1353 рік нашої ери